Crucișătorul Potemkin se poate referi la:

Crucișătorul Potemkin (film)
Cuirasatul rusesc Potiomkin